Dalang steht für:

 Dalang (Wayang), Spielführer bei den indonesischen Wayang-Spielen 
 Dalang, alternativer Name von Dilling (Sudan), Stadt im sudanischen Bundesstaat Dschanub Kurdufan 
 Dalang (Dongguan), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong    
 Dalang (Longhua), Unterbezirk im Stadtbezirk Longhua der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong 
 Dalang (Bao’an), Straßenviertel im Stadtbezirk Bao’an der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong